Als Europameisterschaft 1978 oder EM 1978 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1978 stattfanden:

 Badminton-Europameisterschaft 1978 in Preston (Großbritannien)
 Bob-Europameisterschaft 1978 in Innsbruck (Österreich)
 Curling-Europameisterschaft 1978 in Aviemore (Schottland)
 Dreiband-Europameisterschaft 1978 in Kopenhagen (Dänemark)
 Eishockey-Europameisterschaft 1978 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1978 in Prag (Tschechoslowakei)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1978 in Helsinki und Vantaa  (Finnland)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1978 in Straßburg (Frankreich)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1978 in Oslo (Norwegen)
 Faustball-Europameisterschaft 1978 in Offenburg (Deutschland)
 Formel-2-Europameisterschaft 1978
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 1978
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1978 in Havířov (Tschechoslowakei)
 Feldhockey-Europameisterschaft der Herren 1978 in Hannover (Deutschland)
 Judo-Europameisterschaften der Frauen 1978 in Köln (Deutschland)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1978 in Helsinki (Finnland)
 Karate-Europameisterschaft 1978 in Genua (Italien)
 Leichtathletik-Europameisterschaften 1978 in Prag (Tschechoslowakei)
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 1978 in Aurach bei Kitzbühel (Österreich)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1978 in Davos (Schweiz)
 Rennrodel-Europameisterschaften 1978 in Hammarstrand (Schweden)
 Ringer-Europameisterschaften 1978 in Sofia (Bulgarien)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1978 in Madrid (Spanien)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1978 in Amsterdam (Niederlande)
 Taekwondo-Europameisterschaften 1978 in München (Deutschland)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1978 in Duisburg (Deutschland)

!Europameisterschaft
1978